Velembusi este un sat din comuna Bar, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, localitatea are 884 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 635 de locuitori).

Demografie 
În satul Velembusi locuiesc 630 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 34,9 de ani (34,7 la bărbați și 35,1 la femei). În localitate sunt 229 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 3,80.

Populația localității este foarte eterogenă.

Referințe

Legături externe 
 Velembusi pe Wikimapia
 Velembusi Map — Satellite Images of Velembusi (Maplandia)

Localități din comuna Bar